Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Phoenix. As estrelas estão listadas por luminosidade decrescente.

Ver também
Lista de estrelas por constelação

References

 
Phoenix